Caragiani, Caragianni, Karajan:
 Ioan D. Caragiani
 Elena Caragiani-Stoienescu

Nume de familie românești